KS Legion Legionowo – polski męski klub koszykarski z siedzibą w Legionowie. Aktualnie grający w II lidze polskiej w koszykówce mężczyzn. Klub prowadzi również chłopięce sekcje młodzieżowe i dziecięce. W przeszłości klub grał jak i w I lidze PLK i II lidze PLK.

Sport w Legionowie
Polskie kluby koszykarskie
Kluby koszykarskie założone w 1998